Les Revenants est le titre de plusieurs œuvres :

Pièce de théâtre 

 Les Revenants, pièce de théâtre norvégienne d'Henrik Ibsen (1881).

Ouvrages 

 Les Revenants, roman américain de Laura Kasischke (2011).
 Les revenants, enquête de David Thomson (2017), Prix Albert-Londres

Cinéma 

 Les Revenants, film français de Robin Campillo (2004).

Série télévisée 

  Les Revenants, série télévisée française de Fabrice Gobert (2012).

Essai 
David Thomson (journaliste)